Christoffer "Fager" Fagerström, född den 29 september 1992 i Vänersborg, är en svensk bandyspelare, som spelade i Hammarby IF säsongen 2020/2021. 10 april 2021 presenterades han för ryska klubben Bajkal Energija

Han har bl.a. vunnit SM-guld 2012 i J20-laget, guldmedalj för Sverige i P19-laget 2010 och silvermedalj i U23-landslaget 2011.
Vsk säsong 22-23

Statistik

Utmärkelser 

Christoffer Fagerström tog år 2011 emot utmärkelsen Årets Juniorspelare i Svensk Bandy med motiveringen: ”Christoffer är en klasspelare med viktiga kompetenser i sin fysik, skridskoåkning och skottförmåga. Han avgjorde P19-landslagets NM-final mot Finland och ledde Sverige till guld på ett föredömligt vis. Christoffer är dessutom en tänkande lagspelare.”

Meriter

SM-guld i bandy
2012 J20

VM-guld i bandy
2010 P19

Referenser 

Födda 1992
Svenska bandyspelare
Män
Levande personer
Personer från Vänersborg
Spelare i IFK Vänersborg